Богоявленская — топоним и фамилия:

Топоним 
 Богоявленская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Богоявленская — станица в Константиновском районе Ростовской области.

Фамилия 
 Богоявленская, Генриетта Евгеньевна (род. 1931) — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

См. также 
 Богоявленская площадь
 Богоявленский